Podczas I Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży rozgrywane były dwa turnieje w curlingu: mikstowy oraz par mieszanych. Curlerzy rywalizowali między 14 a 22 stycznia 2012 w hali Innsbruck Exhibition Centre, w Innsbrucku.

Pierwszy tytuł mistrzowski zdobyli Szwajcarzy, który w finale pokonali 6:4 Włochów. Takim samym wynikiem zakończył się mecz o brąz, gdzie nad Szwedami triumfowali Kanadyjczycy. 

W konkurencji par mieszanych wzięły udział zespoły łączone, gdzie żadna dwójka nie reprezentowała jednego kraju. Podziału na 32 zespoły dokonano na podstawie wyników rywalizacji mikstowej.

Złote medale zdobyli Niemka Nicole Muskatewitz i Szwajcar Michael Brunner, którzy pokonali 13:2 parę koreańsko-norweską (Kim Eun-bi, Martin Sesaker). Brązowe medale przypadły Rosjance Marinie Werenich i Amerykaninowi Koreyowi Dropkinowi.

Kwalifikacje 
Światowa Federacja Curlingu każdemu z regionów przydzieliła odpowiednią liczbę miejsc:
 Gospodarz
 Ameryka Północna: 2
 Ameryka Południowa: 1
 Azja: 3
 Oceania: 1
 Europa: 8

Punkty do kwalifikacji można było zdobyć na Europejskim Challenge'u Juniorów 2011, Mistrzostwach Strefy Pacyfiku Juniorów 2011 oraz na MŚ Juniorów w Curlingu 2011. Następnie komitety olimpijskie danych krajów kwalifikujących się do ZIOM, ustaliły skład mieszany, który składa się z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców.

Tabela kwalifikacyjna:

Terminarz

Miksty

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał 
18 stycznia 2012; 17:00

Mały finał 
18 stycznia 2012; 17:00

Półfinały 
18 stycznia 2012; 13:00

Ćwierćfinały 
18 stycznia 2012; 9:00

Tie-breaker 
17 stycznia 2012; 19:30

Round Robin

Sesja 1. 
14 stycznia 2012; 12:30

Sesja 2. 
14 stycznia 2012; 16:00

Sesja 3. 
14 stycznia 2012; 19:30

Sesja 4. 
15 stycznia 2012; 9:00

Sesja 5. 
15 stycznia 2012; 12:30

Sesja 6. 
15 stycznia 2012; 16:00

Sesja 7. 
15 stycznia 2012; 19:30

Sesja 8. 
16 stycznia 2012; 9:00

Sesja 9. 
16 stycznia 2012; 12:30

Sesja 10. 
16 stycznia 2012; 16:00

Sesja 11. 
16 stycznia 2012; 19:30

Sesja 12. 
17 stycznia 2012; 9:00

Sesja 13. 
17 stycznia 2012; 12:30

Sesja 14. 
14 stycznia 2012; 9:00 Początkowo była to sesja 1., z powodu problemów elektrycznych i częściowego roztopienia się torów została przełożona na 17 stycznia na godzinę 16:00

Pary mieszane 
W rywalizacji wezmą udział 32 łączone zespoły. Składy zostaną ogłoszone 18 stycznia po zakończeniu rywalizacji mikstowej.

Drużyny

Drabinka

Runda 1 
20 stycznia 2012; 9:00

20 stycznia 2012; 12:30

20 stycznia 2012; 16:00

20 stycznia 2012; 19:30

Runda 2 
21 stycznia 2012; 13:00

21 stycznia 2012; 9:00

21 stycznia 2012; 13:00

Ćwierćfinały 
21 stycznia 2012; 17:00

Półfinały 
22 stycznia 2012; 9:00

Mały finał 
22 stycznia 2012; 13:00

Finał 
22 stycznia 2012; 13:00

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2012
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2012
Zawody curlingowe
Curling w Austrii